Rivière Saint-Jean bezeichnet:

Flüsse in Québec:
 Rivière Saint-Jean (Minganie), Fluss in Côte-Nord
 Rivière Saint-Jean (Saguenay), Fluss in Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Rivière Saint-Jean (D’Autray), Fluss in Lanaudière
 Rivière Saint-Jean (Kamouraska), Fluss in Bas-Saint-Laurent
 Rivière Saint-Jean (Gaspé), Fluss auf der Gaspésie-Halbinsel

Flüsse in New Brunswick:
 Rivière Saint-Jean, französischer Name des Saint John River 

Orte in Québec:
 Rivière-Saint-Jean